Lescrime est un des sports pratiqués lors des Universiades d'été depuis la première édition en 1959. Avec près de  à chaque édition, il s'agit de l'un des sports les plus populaires de cet évènement.

Épreuves

Épreuves masculines

Épreuves féminines

Palmarès individuel

Tableau des médailles

Lien externe 
Sports123

Notes et références 

Compétition d'escrime